Перемишлянський повіт (Австро-Угорщина)
 Перемишлянський повіт (ЗУНР)